Berkes Péter fehérvári főesperes és veszprémi kanonok
 Berkes Péter  (1899–1986) mezőgazdász, egyetemi tanár
 Berkes Péter (1931–2022) magyar író, forgatókönyvíró